James Clarkson ist der Name folgender Personen:

* James Andrew Clarkson (1906–1970), US-amerikanischer Mathematiker
 James S. Clarkson (1842–1918), US-amerikanischer Politiker